Струмица:

 Струмица — город в Северной Македонии.
 Струмица — река в Северной Македонии и Болгарии.